Хосе де Грімальдо, Хосе де Грімальдо-і-Гутьєррес де Солорсано, 1-й маркіз Грімальдо (ісп. José de Grimaldo y Gutiérrez de Solórzano Marqués de Grimaldo; 1660-1733) — іспанський державний і політичний діяч.
 Алекс Грімальдо, Алехандро Грімальдо (ісп. Alejandro Grimaldo, нар. 20 вересня 1995, Валенсія) — іспанський футболіст, лівий захисник клубу «Бенфіка».